

Cinema 
 Katmandu (Les chemins de Katmandou) – film del 1969 diretto da André Cayatte

Geografia 
 Katmandu – capitale del Nepal

Musica 
 Katmandü – gruppo musicale statunitense
 Katmandü – album dei Katmandü del 1991
 Katmandu – singolo di Bob Seger del 1975